Ла Алмеха има више значења:

 Ла Алмеха (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Алмеха (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику